Рихард Кауфман: Кауфман, Рихард (1887—1958) — израильский архитектор.
 Кауфман, Рихард фон (1850—1908) — немецкий экономист.